Harold Harmsworth angol lord, a magyar revíziós törekvések támogatója
 az Attila csemegeszőlő korábbi neve